Avatar kan vara:

Avatar (musikalbum av Earth, Wind & Fire)
Avatar (musikalbum av Avatar)